

Persone
 Arlo Bigazzi (1960) – produttore discografico, musicista e compositore italiano
 Beppe Bigazzi, propr. Giuseppe Bigazzi (1933-2019) – dirigente d'azienda, giornalista e gastronomo italiano
 Francesco Bigazzi (1943) – giornalista e scrittore italiano
 Giancarlo Bigazzi (1940-2012) – produttore discografico, compositore e paroliere italiano 
 Luca Bigazzi (1958) – direttore della fotografia italiano
 Mirko Bigazzi (1989) – calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista

Altro
 Villa Bigazzi – edificio di Settignano, frazione del comune di Firenze